Plusieurs navires de lUS Navy ont été nommés USS Hancock d'après John Hancock :
 L' est une goélette de l'US Navy de la fin du  ;
 L' est une frégate de l'US Navy lancée en 1776 ;
 L' est une frégate de l'US Navy lancée en 1778 et renommée  ;
 L' est un navire de transport de l'US Navy utilisé entre 1902 et 1925 ;
 L' est un porte-avion de classe Essex lancé en 1944.

Hancock